Elitserien i ishockey 1993/1994 spelades 23 september 1993 till 15 mars 1994 och hade 22 omgångar i grundserien och 18 omgångar i fortsättningsserien, totalt 40 omgångar. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till Allsvenskan efter 22 omgångar. SM-slutspelet avgjordes i bäst av fem matcher i kvartsfinalerna, bäst av tre matcher i semifinalerna, och bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Leksands IF vann grundserien och fortsättningsserien. Malmö IF blev svenska mästare efter seger mot Modo Hockey i SM-finalspelet.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Fortsättningsserien

Seriematcherna

SM-slutspelet 1994

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
17 mars 1994: Leksands IF-Modo Hockey 2-4
17 mars 1994: Brynäs IF-Västerås IK 4-3
17 mars 1994: Malmö IF-Rögle BK 7-2
17 mars 1994: Västra Frölunda HC-Djurgårdens IF 3-2
20 mars 1994: Modo Hockey-Leksands IF 1-6
20 mars 1994: Västerås IK-Brynäs IF 10-5
20 mars 1994: Rögle BK-Malmö IF 2-3 sudden death
20 mars 1994: Djurgårdens IF-Västra Frölunda HC 6-0
22 mars 1994: Leksands IF-Modo Hockey 1-3
22 mars 1994: Brynäs IF-Västerås IK 6-2
22 mars 1994: Malmö IF-Rögle BK 3-0 (Malmö IF vidare med 3-0 i matcher)
22 mars 1994: Västra Frölunda HC-Djurgårdens IF 3-4 sudden death
24 mars 1994: Modo Hockey-Leksands IF 3-2 sudden death (Modo Hockey vidare med 3-1 i matcher)
24 mars 1994: Västerås IK-Brynäs IF 0-4 (Brynäs IF vidare med 3-1 i matcher)
24 mars 1994: Djurgårdens IF-Västra Frölunda HC 5-3 (Djurgårdens IF vidare med 3-1 i matcher)

Semifinaler
30 mars 1994: Brynäs IF-Malmö IF 6-2
30 mars 1994: Djurgårdens IF-Modo Hockey 1-2 sudden death
1 april 1994: Malmö IF-Brynäs IF 5-1
1 april 1994: Modo Hockey-Djurgårdens IF 5-2 (Modo Hockey vidare med 2-0 i matcher)
3 april 1994: Brynäs IF-Malmö IF 0-3 (Malmö IF vidare med 2-1 i matcher)

Finaler
5 april 1994: Malmö IF-Modo Hockey 3-6
7 april 1994: Modo Hockey-Malmö IF 4-3 sudden death
10 april 1994: Malmö IF-Modo Hockey 7-1
12 april 1994: Modo Hockey-Malmö IF 1-3
14 april 1994: Malmö IF-Modo Hockey 3-1 (Malmö IF svenska mästare med 3-2 i matcher)

Referenser

Noter

Övriga källor

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1993/94
Intervju med Peter Forsberg efter SM-final, 14 april 1994, i SVT:s öppna arkiv 

Sport i Sverige 1993
Sport i Sverige 1994
Ishockeysäsongen 1993/1994
1993/1994